Кубок маршала Тито 1966/1967 () — 20-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1966/1967
Спорт в Югославии в 1966 году
Спорт в Югославии в 1967 году
Югославия